Ostravské kostely zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie se nacházejí v následujících místních částech:

 Michálkovice
 Třebovice

Ostrava